Verwerfung bezeichnet:
 Verwerfung (Geologie), tektonische Zerreiß- oder Bruchstelle im Gestein
 Verwerfung (Soziologie), Umbruch, Verschiebungen, Zurückweisung, Unstimmigkeit u. a.
 Gleisverwerfung, Verformung von Bahngleisen
 Fehlgeburt in der Tiermedizin

Das Verb verwerfen steht für:
 Verwerfen, Fehlstellen des Pferdekopfes; siehe Stellung (Reiten)
 Im Prozessurteil: Zurückweisen wegen Unzulässigkeit
 in der Chemie: ungenutzt entsorgen (fachgerecht)